Příjmení Bridge má více nositelů:

 Jane Bridgeová (* 1960), anglická judistka
 Wayne Bridge (* 1980), anglický fotbalista

podobné příjmení
 Bridges (příjmení)

Externí odkazy